Löseke oder Loeseke ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Löseke (* 1932–2021), deutscher Politiker (CDU) und ehemaliger Landtagsabgeordneter
 Arwed Löseke (1940–2016), deutscher Unternehmer (Arwed Löseke Papierverarbeitung und Druckerei) und Kulturförderer
 Johann Ludwig Loeseke (1724–1757), deutscher Mediziner

Andere Bedeutungen:
 Kulturfabrik Löseke, Veranstaltungsstätte in Hildesheim, Deutschland